Halloween – czwarty album studyjny amerykańskiej wytwórni Two Steps from Hell, wydany 25 września 2012.

Lista utworów 
Źródło: CD Baby

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Albumy Two Steps from Hell
Albumy muzyczne wydane w roku 2012